Рамничелу има више значења:

 Рамничелу (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Рамничелу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Општина Рамничелу (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Рамничелу (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији